Wünschmann oder Wunschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arnfrid Wünschmann (* 1935), deutscher Zoologe
 Ernst Wunschmann (* 1848; † unbekannt), deutscher Botaniker
 Georg Wünschmann (1868–1937), deutscher Architekt
 Martin Wünschmann (* 1957), Pädagoge und ehemaliger Abgeordneter der Volkskammer
 Theodor Wünschmann (1901–1992), deutscher Komponist
 Werner Wünschmann (* 1930), deutscher Politiker (CDU), MdV

Siehe auch:
 Wünschmann-Haus, Wohn- und Geschäftshaus an der Karl-Liebknecht-Straße 8–14 in der Inneren Südvorstadt von Leipzig